Чкалов Артур Павлович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чкалов Валерій Павлович — радянський льотчик-випробувач, Герой Радянського Союзу.
 Чкалов Олександр Павлович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Чкалов — село, Аллаїховський улус, Республіка Саха
 Чкалов — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область

 Чкалов — назва міста Оренбурга з 1938 по 1957 рік

 Валерій Чкалов — художній фільм 1941 року
 Чкалов — телевізійний серіал
 2692 Чкалов — астероїд

Див. також 
 Чкалове
 Чкаловка
 Чкаловська

Прізвища